Trať 256 může být:
 Železniční trať Čejč–Ždánice, nyní mimo provoz
 Železniční trať Žďár nad Sázavou – Tišnov, číslem 256 označena od 15. 12. 2019, do té doby jako 251

256